Wanderers es el nombre de varios clubes deportivos:

Equipo de Superhéroes
Los Wanderers, un grupo de superhéroes del siglo XXXI, creado por Jim Shooter para DC Comics.

de fútbol 
Wanderers Football Club, equipo inglés del cual otros equipos tomaron su nombre, generalmente acompañado de su ciudad de origen
En 
Western Sydney Wanderers FC, equipo australiano que juega en la A-League.
En 
Club Atlético Wanderers, equipo argentino que juega en la Liga Concordiense de Fútbol.
En 
Club de Deportes Santiago Wanderers, equipo chileno representativo de Valparaíso.
Liverpool Wanderers Football Club, equipo chileno de Santiago.
Valparaíso Wanderers Football Club, extinto equipo chileno de Valparaíso.
En 
Bolton Wanderers F.C., equipo inglés de Bolton.
Wolverhampton Wanderers F.C., equipo inglés de Wolverhampton.
Woolpack Wanderers F.C., equipo inglés de las Islas Sorlingas.
Burton Park Wanderers F.C., equipo inglés de Northamptonshire.
Wycombe Wanderers F.C., equipo inglés de High Wycombe.
Ipswich Wanderers F.C.,equipo inglés de Ipswich
En 
Bray Wanderers A.F.C., equipo irlandés.
En 
Sliema Wanderers F.C., equipo maltés de Sliema.
S.K. Victoria Wanderers F.C., equipo maltés de Victoria.
En 
Arsenal Wanderers, equipo mauriciano.
En 
Wanderers Special Club, franquicia compuesta por jugadores de la  participante de la ASB Premiership.
Hamilton Wanderers, equipo neozelandés de Hamilton.
En 
Montevideo Wanderers Fútbol Club, equipo uruguayo de Montevideo.
Wanderers Fútbol Club (Artigas), equipo uruguayo de Artigas.
En 
Mufulira Wanderers Football Club, equipo zambiano.

de hockey sobre hielo 
Montreal Wanderers, extinto equipo canadiense.